Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Scott Davis e David Pate che hanno battuto in finale Jim Grabb e Leonardo Lavalle 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Scott Davis /  David Pate (campioni)
 Jim Grabb /  Leonardo Lavalle (finale)

 Brad Pearce /  Richey Reneberg (quarti di finale)
 Broderick Dyke /  Tim Wilkison (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
U.S. Men's Clay Court Championships 1990